Mall of Arabia ist der Name folgender Einkaufszentren:

 Mall of Arabia (Dschidda) in Dschidda, Saudi-Arabien
 Mall of Arabia (Dubai) in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
 Mall of Arabia (Kairo) in Kairo, Ägypten